Petit Bourg ist:

 der ehemalige Name einer ehemaligen Gemeinde, bzw. ein Teil davon, in Metropolitan-Frankreich, siehe Évry
 die nicht korrekte Schreibweise der französischen Gemeinde Petit-Bourg in Guadeloupe